Typ A war ein frühes Videosystem für den professionellen Einsatz. Es wurde 1965 von Ampex entwickelt und benutzte Ein-Zoll-Bänder ohne Kassette.

Typ A war ein Direktfarbsystem, somit blieb die Farbe genau so scharf, wie sie ausgestrahlt wurde.

Siehe auch: Magnetaufzeichnung

Videobandformat